Irvington Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Irvington Township du comté de Washington dans l'Illinois.
 Irvington Township du comté de Kossuth dans l'Iowa.
 Irvington Township du comté d'Essex dans le New Jersey.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships